BP (латиница; читается Би-Пи) — аббревиатура:

Организации 
 British Petroleum — британская нефтегазовая компания.
 Bharat Petroleum — индийская нефтегазовая компания.
 Better Place — компания, занимавшаяся до начала процесса банкротства размещением инфраструктуры для эксплуатации и обслуживания электромобилей.
 Bryanston Pictures — американская кинокомпания.
 Boston Pizza — международная сеть пиццерий.

Другое 
 Burnout Paradise — гоночная компьютерная игра.
 BP (летоисчисление) — система обратного летоисчисления, берущая отсчёт от 1950 года в прошлое.
 Bp — пекулярная звезда класса B (см. также: Ap-звезда).
 Borland Pascal 7.0 — компилятор Паскаля и система программирования, весьма распространённые в своё время.

См. также 
 ВР (кириллица)
 БП